Домброва () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Могиленский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 4717 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бяле-Блота
 Домброва
 Кшекотово
 Меруцин
 Меруцинек
 Мокре
 Парлин
 Парлинек
 Сендово
 Слабошевко
 Слабошево
 Сухажево
 Щепанково
 Щепаново

Соседние гмины 
 Гмина Барцин
 Гмина Гонсава
 Гмина Яниково
 Гмина Могильно
 Гмина Пакость
 Гмина Жнин

Ссылки 
\

Гмины Куявско-Поморского воеводства